Пахомов — російське прізвище. Жіноча форма — Пахомова
 Пахомов Віталій Володимирович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Пахомов Іван Микитович (1922—2018) — радянський і український правознавець, доктор юридчних наук, професор.
 Пахомов Ілля Володимирович (1916—1975) — радянський і український діяч.
 Пахомов Євгеній Сергійович (1982—2022) — старший содат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пахомов Микола Іванович (1890—1938) — радянський партійний діяч.
 Пахомов Юрій Миколайович (1928—2014) — український економіст, доктор економічних наук, професор, академік НАН України.
 Пахомов Яків Захарович (1897—1938) — радянський партійний діяч.

Див. також 
 Пахомова

Російські прізвища